Op het Australian Open 2023 speelden de vrouwen en de mannen in het gemengd dubbelspel van vrijdag 20 tot en met vrijdag 27 januari 2023.

Spelregel: bij een stand van 40–40 (deciding point) in een game volgt geen voordeel maar meteen winst van de game.

Toernooisamenvatting 
Kristina Mladenovic uit Frankrijk en Ivan Dodig uit Kroatië wonnen het toernooi in 2022, maar Dodig deed ditmaal niet mee. Mladenovic speelde samen met de Colombiaan Juan Sebastián Cabal – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Giuliana Olmos en Marcelo Arévalo, bleef eveneens in de tweede ronde steken.

Het ongeplaatste Braziliaanse duo Luisa Stefani en Rafael Matos won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Indiase koppel Sania Mirza en Rohan Bopanna in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was voor beiden hun eerste titel in het gemengd dubbelspel.

Belgen en Nederlanders 
Er waren twee Belgische en vijf Nederlandse deelnemers. De Belgische dames Kirsten Flipkens en Kimberley Zimmermann strandden in de eerste ronde. Van de Nederlandse deelnemers wist alleen Demi Schuurs de tweede ronde te bereiken – Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer, Robin Haase en Matwé Middelkoop verloren hun openings­partij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2023